Лейс — фамилия. Список известных носителей:

 Лейс, Хендрик — Ян Август Хендрик Лейс, тж. Хендрик Лейс (нидерл. Jan August Hendrik Leys, фр. Henri Leys, 18 февраля 1815, Антверпен — 26 августа 1869, там же) — бельгийский художник
 Лейс, Эли — американская модель и диджей